

Населені пункти та їхні частини
 Вепшець — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вепшець — село в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Вепшець — частина села Губале в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства

Примітки